Altagracia steht für:
 La Altagracia, östlichste Provinz der Dominikanischen Republik
 Altagracia de Orituco, Stadt im Bundesstaat Guárico, Venezuela
 Altagracia (Nicaragua), Hauptort der Insel Ometepe im Nicaraguasee